Ratpert ist der Name folgender mittellateinischer Autoren:
 Ratpert (Abt) († 782), Abt von St. Gallen
 Ratpert von St. Gallen (* um 855; † 25. Oktober 911(?))
 Paschasius Radbertus (* um 785; † um 865)